Ла Бруха има више значења:

 Ла Бруха (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Бруха (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику